Aydınlar (türkisch: „die Intellektuellen“) ist der Name mehrerer Orte in der Türkei:
Aydınlar (Çatalca), Dorf im Landkreis Çatalca, Provinz Istanbul
Aydınlar (Honaz), Dorf in der Provinz Denizli
Aydınlar (Yayladere), Dorf in der Provinz Bingöl

Aydınlar ist:
 der frühere Name der türkischen Stadt Tillo (Stadt) in der Provinz Siirt.